Tavarense – abitanti di Tavares (Paraíba)
Tavarense – abitanti di Tavares (Rio Grande do Sul)